Null puede referirse 
En programación a null, el puntero nulo.
En base de datos a null, el valor nulo.
El carácter ASCII de código 0 es conocido como null character o carácter nulo, escrito también "NUL" o "nil".
En Venezuela, es usado para insultar personas que no se prestan a producir nada o vagos que desperdician su vida.
En el juego de cartas coleccionables Magic: el encuentro es la primera palabra del artefacto de coste 2 que se come los moxes.